

Storia 
 Campo di concentramento di Außenlager Lochau – sottocampo del campo di concentramento di Dachau situato a Lochau (Austria)

Geografia

Austria 
 Lochau – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Lochau – antico nome di Annaburg, città nel circondario di Wittenberg (Sassonia-Anhalt)
 Lochau – frazione di Bad Steben, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Lochau – frazione di Pullenreuth, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Lochau – ex comune ora frazione di Schkopau, comune nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Lochau – frazione di Thurnau, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)